Southey kan syfta på:

 Southey, England – i Sheffield, South Yorkshire, England
 Southey, Kanada – en ort i Saskatchewan, Kanada
 Robert Southey – en engelsk författare
 Caroline Anne Southey – andra hustru till Robert Southey